Azzurro — італійське слово, що означає в перекладі «блакить».

Музика 
«Azzurro» — відома пісня Адріано Челентано 1968 року.
«Azzurro» — студійний альбом Адріано Челентано 1968 року.